Golden Valley kan syfta på:

USA 

 Golden Valley, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Golden Valley, Arizona, ort, Mohave County, 
 Golden Valley, Nevada, ort, Washoe County, 
 Golden Valley, North Dakota, ort, Mercer County,